Del Boca ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Del Boca (* 1965), argentinische Schauspielerin und Sängerin
 Angelo Del Boca (1925–2021), italienischer Journalist, Historiker und Schriftsteller
 Daniela Del Boca (* 1950), italienische Wirtschaftswissenschaftlerin
 Lorenzo Del Boca (* 1951), italienischer Journalist